Die Scottish Football League Premier Division wurde 1977/78 zum dritten Mal ausgetragen. Es war zudem die 81. Austragung einer höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in der der Schottische Meister ermittelt wurde. In der Saison 1977/78 traten 10 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils zweimal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 37. Mal in der Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Die Rangers  qualifizierten sich damit als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1978/79. Der Dritt- und Viertplatzierte, Dundee United und Hibernian Edinburgh qualifizierten sich für den UEFA-Pokal. Als unterlegener Pokalfinalist gegen die Rangers qualifizierte sich der FC Aberdeen für den Europapokal der Pokalsieger. 

Ayr United und der FC Clydebank stiegen in die First Division ab. Mit 25 Treffern wurde Derek Johnstone von den Glasgow Rangers Torschützenkönig.

Vereine

Statistik

Abschlusstabelle

Die Meistermannschaft der Glasgow Rangers 
(Alle Spieler mit mindestens einem Einsatz wurden berücksichtigt)

Siehe auch 
 New Firm
 Old Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Premier Division

Weblinks 
 Scottish Premier Division 1977/78 bei statto.com
 Scottish Premier Division 1977/78 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1977/78
1977 78